M36 (латиницей) может означать:

 M36 «Слаггер» — американская самоходная артиллерийская установка времён Второй мировой войны
 M36 — рассеянное звёздное скопление в созвездии Возничего
 Автодорога M-36 (Казахстан) — Автодорога Казахстана

См. также 
 М36